Абд ар-Разза́к, Абдурраззак, Абдул Разак, Абд аль-Раззак ( — «раб Дающего средства к существованию») — мусульманское имя, которое составлено из арабских слов Абд (раб) и ар-Раззак (одно из имён Аллаха).

Персоналии
 Абд ар-Раззак, Ариф (1921 или 1924—2007) — иракский военный и государственный деятель, премьер-министр Ирака.
 Абд ар-Раззак Самарканди — среднеазиатский историк.
 Абд ар-Раззак ас-Санани — суннитский улем, мухаддис.
 Абд аль-Раззак — персидский художник XV века.
 Абд ар-Раззак ан-Наиф — премьер-министр Ирака с 17 июля по 30 июля 1968 года от партии Арабский социалистический союз.
 Абдурраззак Афифи (1905—1994) — египетско-саудовский богослов, основатель и руководитель «Общества приверженцев сунны Мухаммеда».
 Абдул Разак бин Хусейн (1922—1976) — политический деятель Малайзии.
 Абдерразак Хамдалла (род. 1990) — марокканский футболист.
 Абдул Разак (род. 1992) — футболист сборной Кот-д’Ивуара.

Фамилия
 Абдуразаков
 Абдразаков
 Абдразяков

Арабские имена